Grass Lake ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Grass Lake (Kalifornien)
 Grass Lake (Michigan)
 Grass Lake (Minnesota)
 Grass Lake (Mississippi)

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Grass Lake (Lake County), Illinois
 Grass Lake (Thurston County), Washington

Siehe auch:
 Grass Lake Township